Класа има више значења:
 Класа (биологија), таксономски ранг,
 Класа (програмирање)
 Друштвена класа, 
 Радничка класа, 
 Класа сложености,